Пётр (митрополит)

 Пётр (митрополит Киевский) (? — 1326)
 Пётр (Могила) (1632—1647)
 Пётр I Петрович (1748—1830)
 Пётр (Полянский) (1925—1937)